Saltykov, in russo Салтыков, è un cognome russo che indica numerose personalità, tra le quali

 Michail Evgrafovič Saltykov-Ščedrin, scrittore e giornalista russo
 Nikolaj Aleksandrovič Saltykov, attore e regista russo
 Nikolaj Ivanovič Saltykov, feldmaresciallo russo
 Sergej Vasil'evič Saltykov, diplomatico russo
 Dar'ja Nikolaevna Saltykova, serial killer russa

Indica inoltre:
 3044 Saltykov, un asteroide del sistema solare